Gouttières (Eure)
 Gouttières (Puy-de-Dôme)